Следи списак фудбалских стадиона у Русији према капацитетима:

Тренутни стадиони

Будући стадиони

Референце 

Стадиони у Русији
Спискови фудбалских стадиона